Milyeringa är ett släkte av fiskar. Milyeringa ingår i familjen Eleotridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Milyeringa